Ту́мба (от  — «курган, надгробный камень») — многозначный термин:

Архитектура 
 Тумба — архитектурный элемент
 Тумба (подиум)
 Колёсоотбойная тумба
 Памятная тумба
 Фонарная тумба

Мебель 
 Тумба — шкаф пониженной высоты
 Прикроватная тумба или 
 Обувная тумба
 Тумба (составная часть мебели) — имеющая функцию хранения подставка для чего-либо (например, тумба письменного стола)
 Стол-тумба — стол, в сложенном виде выполняющий функции тумбы (не путать со «столом-книгой», имеющего сходную конструкцию, но отличающуюся от стола-тумбы отсутствием хранимых внутри предметов: складных стульев, столового белья, столовых приборов и т. п.)

Морское дело 
 Корабельная (палубная) тумба
 Перископная тумба
 Швартовочная тумба — чугунная тумба, врытая в землю, за которые заводятся швартовы
 Парная тумба — кнехты
 Орудийная тумба

Персоналии 
 Тумба, Кевин (род. 1991) — бельгийский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового.
 Тумба-Юханссон, Свен

Географические названия 
 Тумба — пригород Стокгольма
 Тумба — село, Муезерский район, Республика Карелия
 Тумба — аул в Москаленском районе Омской области.
 Тумба — озеро в Центральной Африке
 Тумба — озеро в Тавдинском городском округе Свердловской области, Россия.
 Тумба — река в Республике Карелии
 Тумба — река в Вологодской области
 Новая Тумба — село Новая Тумба, Нурлатский район Республики Татарстан
 Старая Тумба — село Старая Тумба, Алькеевский район Республики Татарстан
 Тумба дель Буэй — кратер на западном склоне Мочо-Чошуэнко в Чили
 Тумба дель Тезоро (Tumba del Tesoro) — населённый пункт, Куба
 Тумба — гора на границе Греции, Болгарии и Македонии.

В искусстве 
 «Тумба-буги», Георгий Делиев, «Куклы», 2006
 «Тумба пало кукуйе» (Tumba Palo Cucuye), Арсенио Родригес, «Приправа» (El condimento), 1988

Спорт 
 Стартовая тумба — тумба для соревнований по плаванию
 Тумба — стадион в Греции, официальное название стадиона — «Стадион ПАОК»

Танцы 
 Тумба (танец)
 Дэнс-тумба

Реклама 
 Рекламная тумба — вид рекламной конструкции
 Афишная тумба (Морриса) — уличная высокая тумба цилиндрической формы для вывешивания рекламных афиш

Прочее 
 Тумба (археологическая культура) — варианты неолитической культуры типа обозначаемые по названию мест находок, — калина (25-е тыс. до н. э.),  (10-е тыс. до н. э.), лупембе (7-е тыс. до н. э.), читоле (6-е тыс. до н. э.)
 «Тумба» — индийская станция сети ракетного зондирования СССР

Примечания